Deux moines du  sont connus comme saint Hydulphe. Curieusement, ils seraient morts la même année, en 707.
 Hydulphe, fondateur de l'abbaye de Moyenmoutier ;
 Hydulphe de Lobbes, qui participa avec Waudru à la fondation de l'abbaye de Mons.

Voir aussi 
 Hydulphe d'Auch, quatrième archevêque d'Auch, de 975 à 978.